Filobasidium är ett släkte av svampar. Filobasidium ingår i familjen Filobasidiaceae, ordningen Filobasidiales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Filobasidium